Silk Sonic este o formatie de stil american R&B format din artiștii Bruno Mars și Anderson Paak . Melodia de debut a fost : „ Leave the Door Open ”, în martie 2021, iar albumul lor de succes a fost si este :  An Evening with Silk Sonic, lansat în noiembrie 2021.

Istorie 

În aprilie, Marte și  Paak au lucrat împreună la Abbey Road Studios din Londra cu Nile Rodgers și Guy Lawrence pentru albumul lui Chic It's About Time și au lucrat la muzica videoclipului care a apărut pe albumul lui Paak, Ventura .   Duo-ul a fost format în 2017 de Mars și  Paak „în glumă cei doi prieteni au clocit pe drum”. 

Pe 26 februarie 2021, Marte a anunțat că el și  Paak formase o trupă, spunând: „[Silk Sonic] sa blocat și a făcut un album”.  Într-un comunicat de presă, ei au spus că trupa a fost numită de Bootsy Collins după ce a auzit albumul.  „ Leave the Door Open ”, single-ul principal pentru viitorul lor album, a fost lansat pe 5 martie, împreună cu melodia introductivă, găzduită de Collins.  Trupa și-a făcut debutul în televiziune la cea de -a 63-a ediție a Premiilor Grammy, interpretând single-ul, alături de un tribut adus lui Little Richard, format din „ Long Tall Sally ” și „ Good Golly, Miss Molly ”. 

„Leave the Door Open” va fi interpretat din nou la iHeartRadio Music Awards 2021, cu o estetică similară.  Duo-ul a câștigat Cel mai bun grup la Premiile BET 2021 .  La aceeași ceremonie, ei au interpretat din nou „Leave the Door Open”. 

Pe 28 iulie, Mars a anunțat că Silk Sonic va găzdui un „Summertime Jam” două zile mai târziu.  Acest eveniment sa dovedit de a marca lansarea unui alt single numit „ Skate ”, care a fost lansat pe 30 iulie alături de un videoclip muzical. 

Pe 8 octombrie,cand Marte a implinit 36 de ani, trupa a anunțat că lansarea albumului a fost amânată până la 12 noiembrie 2021. 

Pe 5 noiembri Silk Sonic a lansat treilea lor single, „ Smokin Out the Window ” , iar peste 7 zile respectiv in 11 noiembri vor lansa albumul.

Membrii trupei 

 Bruno Mars se ocupa cu : – voce, producție, chitară, pian, conga (2021-prezent)
 Anderson . Paak se ocupa cu : – voce, tobe (2021-prezent)

Discografie

Albume de studio

Single promoțional

Premii și nominalizări

Premiile BET

Premiile MTV pentru videoclipuri muzicale

Note 
 Traduce si adaptare: Google Translate , JurnalistUnic.
Bruno Mars